Åmträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Åmträsket (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (5,45 km²)
Åmträsket (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (1,42 km²)
Åmträsket, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (53,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn